Георгий Владимирович Розенберг (29 апреля 1914, Смоленск — 9 декабря 1982, Москва) — советский физик, специалист в области оптики.
В 1938 г. окончил физический факультет МГУ. Участник Великой Отечественной войны. C 1956 по 1982 гг. работал в Институте физики атмосферы АН СССР. Доктор физико-математических наук, автор ряда статей по оптике, автор 13 изобретений.

Библиография 
 Г.В. Розенберг Оптика тонкослойных покрытий. - , Физматлит, 1958. - 570 с. 
 Ю. С. Георгиевский, А. Я. Дривинг, Н, В. Золотавина и др.  Прожекторный луч в атмосфере. Исследования по атмосферной оптике. // Под общ. ред. проф. Г. В. Розенберга - , АН СССР, 1960. - 244 с. 
 Г.В. Розенберг Сумерки. - , Физматгиз, 1963. - 380 с.

Примечания 

Выпускники физического факультета МГУ
Физики СССР
Доктора физико-математических наук